Christmas Holiday (Vacanze di Natale) – film del 1944 diretto da Robert Siodmak
Christmas Holiday – film del 1965 diretto da Pablo Santiago
Christmas Holiday – episodio del 2006 della serie tv Nigella Bites